Mazal ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Mazal (1932–2008), österreichischer Bibliothekar und Byzantinist
 Wolfgang Mazal (* 1959), österreichischer Arbeits-, Sozial- und Medizinrechtler